Il doppio del Bell Challenge 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Christina Fusano e Raquel Kops-Jones erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Fusano ha fatto coppia con Angela Haynes, ma ha perso nel 1º turno contro Jill Craybas e Tamarine Tanasugarn.

Kops-Jones ha fatto coppia con Abigail Spears, ma ha perso in semifinale contro Anna-Lena Grönefeld e Vania King.

Anna-Lena Grönefeld e Vania King hanno battuto in finale 7–6(3), 6–4 Jill Craybas e Tamarine Tanasugarn.

Teste di serie 

  Nathalie Dechy /  Bethanie Mattek (primo turno)
  Anna-Lena Grönefeld /  Vania King (campionesse)

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (semifinali)
  Jill Craybas /  Tamarine Tanasugarn (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bell Challenge 2008